Río Pangal puede referirse a:
 Río Pangal (Cachapoal), un afluente del río Cachapoal en la Región de O'Higgins de Chile;
 Río Pangal (Aysén), un afluente del río Los Palos en la cuenca del río Aysén, en la Región de Aysén de Chile.